Влади́мир Бори́сович Порфи́рьев () — советский учёный-, академик АН УССР (с 1957).

Биография 
Родился  в городе Вятке.

Окончил Ленинградский горный институт в 1926 году, работал в Геологическом комитете, с 1929 года — в Нефтяном научно-исследовательском институте в Ленинграде.

В 1938—1841 и 1944—1950 годах — научный сотрудник Института геологических наук АН УССР (с 1945 года — Львовского филиала этого института).

В 1951—1963 годах — директор Института геологии полезных ископаемых АН УССР.

С 1963 года работал в Институте геологических наук АН УССР — в 1963—1968 годах — директор, с 1968 года — заведующий отделом.

Проводил геологические исследования в нефтяных районах Средней Азии и Закавказья, изучал нефтеносность Украины, в частности Днепровско-Донецкой впадины, Карпат и Прикарпатья. Наук, труда — по вопросам геологии и геохимии горючих полезных ископаемых. Порфирьев — автор гипотезы происхождения нефти и теории происхождения озокерита. Разработал обобщенную теорию образования различных видов ископаемого угля.

Обосновал практическое использование менилитовых сланцев.

Награды и премии 
 19?? — Орден Ленина
 19?? — Орден Октябрьской Революции
 19?? — Орден Трудового Красного Знамени
 1971 — Государственная премия УССР в области науки и техники
 1980 — Премия имени И. Вернадского АН УССР.

Примечания

Литература 
 
 Шаталов Н. Н. Выдающийся геолог-нефтяник академик Владимир Борисович Порфирьев (К 120-летию со дня рождения). Геологічний журнал. 2019. № 2. С. 102—108.
 Шаталов М. М. Творці теорії абіогенного генезису нафти і газу: учитель і учень. Вісник НАН України, 2020. — № 4. — С. 84—96.

Ссылки 
 
 
 Библиография  

Геологи СССР